A szokil (ukránul: сокіл) a szokol szláv szó ukrán változata, jelentése sólyom. Nyugat-Ukrajna hegyvidéki régiójában, az Ukrán-Kárpátokban a szabadon szárnyaló szellem, a szabadság és a hazaszeretet jelképe.

A szó utalhat az alábbiakra:

Szokil, a csehországi Sokol mintájára Galíciában 1894–1939 között működött ukrán ifjúsági sportszervezet
Szokil Kijiv, ukrán jégkorong csapat

Személyek:
Ivan Szokil, ukrán katona
Ivan Vasziljovics Szokil, ukrán pedagógus, a Proszvita közművelődési társaság egyik újjászervezője 1941-ben 
Marija Szokil (1902–1999), ukrán operaénekes
Vaszil Szokil, ukrán író és újságíró

Települések Ukrajnában:
Szokil, falu a Vinnicjai terület Csernyivci járásában
Szokil, falu a Volinyi terület Ljubomlji járásában
Szokil, falu a Volinyi terület Rozsiscsei járásában
Szokil, falu a Donecki terület Jaszinuvatai járásában
Szokil, falu az Ivano-frankivszki terület Halicsi járásában
Szokil, falu a Lvivi terület Kamjanka-buzkai járásában
Szokil, falu a Hmelnickiji terület Kamjanec-pgyilszkiji járásában

Kapcsolódó szócikkek 
Szokol